Альфред Эрнст Кристиан Александр Гугенберг (; 19 июня 1865, Ганновер — 12 марта 1951, Кюкенбрух) — немецкий бизнесмен и политик. Его концерн контролировал половину немецкой прессы и внес значительный вклад в разрушение Веймарской республики с помощью националистической и антидемократической пропаганды. Рейхсминистр в первом кабинете Адольфа Гитлера в 1933 году.

Биография 
Родился в Ганновере в семье советника королевского ганноверского казначейства, а затем члена Прусского земельного собрания Карла Гугенберга (1836–1882) и его жены Эрнесте, урожденной Адикес (1841–1917). 

В 1883—1888 годах изучал юриспруденцию в Гёттингене, Гейдельберге и Берлине. В 1888 году в Страсбурге защитил докторскую диссертацию. С 1888 по 1890 год служил в армии. В 1891 году вместе с Карлом Петерсом учредил Всеобщий германский союз (с 1894 года Пангерманский союз), который занимался поддержкой национального сознания, защитой интересов немцев за границей и германской внешней политикой. Некоторое время был председателем союза. С 1894 по 1899 год был правительственным асессором в прусской комиссии по делам поселенцев в Позене. Рассматривал свою работу как национальную борьбу против Польши.

В 1900 году женился на Гертруде Адикес (1878–1960, своей троюродной сестре), дочери тогдашнего обер-бургомистра Франкфурта-на-Майне Франца Адикеса. В этом браке родились сын и три дочери.

с 1903 по 1907 год работал советником в прусском министерстве финансов, с 1907 по 1908 год — директором горно-металлургического банка во Франкфурте-на-Майне.

С 1909 по 1918 год был председателем дирекции «Фридрих Крупп АГ» в Эссене.

В 1916 году, купив издательство «Шерль» и второе по величине немецкое информационное агентство «Телеграфен-Унион», приступил к созданию так называемого концерна Гугенберга, в который вошли издательство, информационные и рекламные агентства, кинокомпании и многочисленные газеты. К началу 1920-х годов в первую очередь посредством информагентств оказывал большое влияние на печать правого толка.

В 1918 году вступил в НННП, представлял эту партию с 1919 года в рейхстаге. Стал председателем НННП после её провала на выборах в 1928 году.

Гугенберг был приверженцем идей радикального национализма. Он надеялся свергнуть режим Веймарской республики и установить авторитарную форму правления.

До 1933 года сотрудничал с нацистской партией, в 1932 году поддержал Франца фон Папена. Он стал министром экономики, сельского хозяйства и продовольствия в кабинете Гитлера. В июне 1933 года был вынужден сложить с себя полномочия министра, но остался депутатом рейхстага.

После войны был задержан англичанами. В 1949 году был признан «попутчиком», не несущим правовой ответственности за нацистские преступления. Умер 12 марта 1951 года.

Примечания 

Предприниматели Германии
Издатели Германии
Политики Германии
Министры экономики Германии
Министры сельского хозяйства Германии
Рейхсминистры
Члены Немецкой отечественной партии
Члены Немецкой национальной народной партии
Депутаты рейхстага (Веймарская республика)
Депутаты рейхстага (нацистская Германия)
Похороненные в Северном Рейне-Вестфалии